Адилсон Батиста (; ) — бразильский футболист и футбольный тренер. Играл на позиции центрального защитника.

Клубная карьера 
Родился в Адрионополисе. Свою молодёжную футбольную карьеру начал в местном клубе «Атлетико Паранаэнсе». В 19 лет попал в первую команду. В своей карьере представлял такие бразильские клубы, как «Крузейро», «Интернасьонал», «Атлетико Минейро», «Гремио» и «Коринтианс». В 1997 году присоединился к японскому клубу «Джубило Ивата», за который провёл 52 матча и забил 10 голов.

Представлял сборную Бразилии в 4-х официальных матчах.

Карьера тренера 
Начал свою тренерскую карьеру в бразильском клубе «Можи-Мирин» в 2001 году.

27 мая 2003 года Адилсон был назван новым главным тренером клуба «Парана».

6 декабря 2007 года Батиста был назначен главным тренером «Крузейро», за который выступал ещё будучи игроком. С клубом он дошёл до финала Кубка Либертадорес в 2009 году, проиграв аргентинскому «Эстудиантесу». 3 июня 2010 года Батиста объявил о своём уходе из клуба.

24 июля 2010 года Адилсон сменил Мано Менезеса на посту главного тренера «Коринтианса». Правда, уже 10 октября после пяти подряд проигранных матчей он ушёл в отставку. 8 ноября 2010 года Адилсон Батиста был объявлен новым главным тренером «Сантоса» в 2011 году.

5 апреля 2011 года бразилец вернулся в «Атлетико Паранаэнсе», в котором начинал свою карьеру футболиста, но теперь уже в качестве тренера. Уже 25 июня он подал в отставку с поста главного тренера и возглавил «Сан-Паулу». В «Сан-Паулу» его тренерская карьера тоже была недолгой — 16 октября Батиста был освобожден от своих обязанностей.

4 апреля 2012 года Батиста был представлен как новый главный тренер бразильского клуба «Атлетико Гоияниенсе». 8 ноября он вернулся в «Фигейренсе», который уже возглавлял в сезоне 2005/06.

29 октября 2013 года Адилсон Батиста возглавил клуб из Рио-де-Жанейро «Васко да Гама» и проработал там всего год.

В июне 2015 года Батиста стал главным тренером клуба «Жоинвиль».

24 июля 2018 года после трёх лет без тренерской работы Батиста стал тренером бразильского клуба «Америка Минейро».

2 октября 2019 года назначен главным тренером клуба «Сеара» сроком до конца сезона 2019. 28 ноября 2019 года покинул клуб из Форталезы через день после поражения «Сеары» в гостевом матче 35-го тура Серии A от оформившего чемпионский титул «Фламенго» (1:4).

29 ноября 2019 года назначен главным тренером «Крузейро». 15 марта 2020 отправлен в отставку.

Клубная статистика

Статистика в сборной

Достижения

Игрок 
«Атлетико Паранаэнсе»

 Лига Паранаэнсе: 1988

«Крузейро»

 Лига Минейро: 1990, 1992
 Суперкубок Либертадорес: 1991, 1992

«Гремио»

 Лига Гаушу: 1995,1996
 Кубок Либертадорес: 1995
 Рекопа Южной Америки: 1996

«Джубило Ивата»

 Суперкубок Азии по футболу: 1998, 1999

«Коринтианс»

 Клубный чемпионат мира по футболу: 2000

Тренер 
«Америка» (Натал)

 Лига Потигуар: 2002

«Фигейренсе»

 Лига Катариненсе: 2006

«Крузейро»

 Лига Минейро: 2008, 2009

Индивидуальные 
 Bola de Prata: 1990

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Атлетико Паранаэнсе»
Игроки ФК «Крузейро»
Игроки ФК «Интернасьонал»
Игроки ФК «Атлетико Минейро»
Игроки ФК «Гремио»
Игроки ФК «Джубило Ивата»
Игроки ФК «Коринтианс»
Футбольные тренеры Бразилии
Тренеры ФК «Можи-Мирин»
Тренеры ФК «Америка» Натал
Тренеры ФК «Аваи»
Тренеры ФК «Парана»
Тренеры ФК «Гремио»
Тренеры ФК «Пайсанду» Белен
Тренеры ФК «Спорт» Ресифи
Тренеры ФК «Фигейренсе»
Тренеры ФК «Джубило Ивата»
Тренеры ФК «Крузейро»
Тренеры ФК «Коринтианс»
Тренеры ФК «Сантос»
Тренеры ФК «Атлетико Паранаэнсе»
Тренеры ФК «Сан-Паулу»
Тренеры ФК «Атлетико Гоияниенсе»
Тренеры ФК «Васко да Гама»
Тренеры ФК «Жоинвиль»
Тренеры ФК «Атлетико Минейро»
Тренеры ФК «Сеара»